Gischiga ist der Name mehrerer geographischer Objekte in Russland:
 eines Dorfes in der Oblast Magadan, siehe Gischiga (Ort)
 eines in Ochotskische Meer mündenden Flusses, siehe Gischiga (Fluss)
 einer Bucht des Ochotskischen Meeres, siehe Gischigabusen